Нели Фуртадо () е португалско-канадска певица, автор на песни, инструменталист, звукозаписен продуцент и актриса.

Родена е на 2 декември 1978 г. Португалка по народност, нейните родители се установяват в Канада още в началото на 1970-те години. Има дъщеря на име Невис.

Нели Фуртадо изпълнява официалния химн Forca на европейското първенство по футбол в Португалия през 2004 г.

През юли 2006 година излиза албумът ѝ Loose, който според всеобщото впечатление има коренно различно звучене в сравнение с предишното ѝ творчество. Водещи в класациите парчета са Maneater, Promiscuous, Say It Right и No Hay Igual. В албума е включен и Te Busque в дует с Juanes.

Някои нейни дуети са с Тимбаленд: Say it right и др. Песента Give it to me е трио от Нели Фуртадо, Джъстин Тимбърлейк и Тимбаленд.

Изпълнява песента Bang the Drum заедно с Брайън Адамс на откриването на зимните олимпийски игри във Ванкувър през 2010 г.

Дискография

Студийни албуми 
 Whoa, Nelly! (2000)
 Folklore (2003)
 Loose (2006)
 Mi Plan (2009)
 The Spirit Indestructible (2012)
 The Ride (2017)

Компилации 
 Mi Plan Remixes (2010)
 The Best of Nelly Furtado (2010)

Live албуми 
 Loose: The Concert (2007)

Сингли 
 I'm like a Bird (2000)
 Turn Off the Light (2001)
 ...On the Radio (Remember the Days) (2001)
 Hey, Man! (2002)
 Powerless (Say What You Want) (2003)
 Try (2004)
 Força (2004)
 Explode (2004)
 The Grass Is Green (2005)
 No Hay Igual (2006)
 Promiscuous (2006)
 Maneater (2006)
 Say It Right (2006)
 All Good Things (Come to an End) (2006)
 Lo Bueno Siempre Tiene un Final (2007)
 Te Busque (2007)
 Do It (2007)
 In God's Hands (2007)
 Manos al Aire (2009)
 Más (2009)
 Bajo Otra Luz (2010)
 Night Is Young (2010)
 Big Hoops (Bigger the Better) (2012)
 Spirit Indestructible (2012)
 Parking Lot (2012)
 Waiting for the Night (2012)

Видеоклипове

Турнета 
 Burn in the Spotlight Tour (2001 – 2002)
 Come as You Are Tour (2004)
 Get Loose Tour (2007 – 2008)
 Mi Plan Tour (2010)
 The Spirit Indestructible Tour (2013)

Външни препратки 

 Официален сайт
 twitter.com
 www.facebook.com
 www.nellyfurtadomusic.co.uk
 www.burninthespotlight.com 
 www.myspace.com

Канадски певици
Фолк певци
Поп певци
Ритъм енд блус певци
Канадски китаристи
Носители на Грами
Носители на музикални награди на Великобритания
Португалци в Канада
Личности (Британска Колумбия)